
La prima stagione della serie televisiva Sex/Life, composta da 8 episodi, è stata pubblicata su Netflix il 25 giugno 2021, in tutti i paesi in cui è disponibile.

Le mogli in Connecticut 
Diretto da: Patricia Rozema
Scritto da: Stacy Rukeyser

Trama 
Billie è una donna dal passato ricco di rapporti sessuali, ma, ormai sposata e con due figli, si deve accontentare di ciò che la vita coniugale con Cooper le offre. La donna tuttavia tiene un diario segreto nel quale esplora le sue fantasie più profonde e scrive di esperienze con l'ex fidanzato Bred che non vede da 8 anni. Proprio il giorno in cui parla dell'uomo all'amica Sasha, la sera andando a casa di quest'ultima, scopre che è diventato il suo amante.
Ascolti USA: -

In metro a mezzanotte 
Diretto da: Patricia Rozema
Scritto da: Stacy Rukeyser

Trama 
Cooper legge per sbaglio il diario di Billie in cui narra le fantasie erotiche che vorrebbe condividere con Brad, ma l'uomo invece di arrabbiarsi si eccita e consuma un rapporto sessuale con la moglie appassionato. Mentre Billie continua ad avere flashback di posti in cui è stata portata da Brad o in cui vi ha fatto sesso con lui, Cooper approfitta per mettere in pratica una fantasia letta nel diario, portando la moglie in una piscina privata. La sera Brad chiama Billie al telefono rivelandole che in questi 8 anni ha sempre pensato a lei.
Ascolti Usa: -

Empire State of Mind 
Diretto da: Jessika Borsiczky
Scritto da: Jordan Hawley

Trama 
Cooper diventa sempre più sfuggente decidendo di cercare Bred e seguirlo fino in palestra per conoscerne le dimensioni del membro. Billie intanto è sempre assalita dal desiderio di giacere con Bred ma dai flashback di quando si frequentavano si intuisce quanto la loro relazione fosse tossica e del brutto rapporto che intercorreva tra il compagno della madre e Bred. Il padre di quest'ultimo lo aveva infatti abbandonato quando aveva 8 anni. Nel presente Bred continua a contattare Billie arrivando al punto di farle una videochiamata mentre fa sesso con Sasha; la donna inaspettatamente invece di attaccare si gode lo spettacolo masturbandosi.
Ascolti USA:

Nuova New York 
Diretto da: Jessika Borsiczky
Scritto da: Jessika Borsiczky

Trama 
Billie si pente di aver guardato l'amica fare sesso e ricorda di quando le due, inseparabili, condivisero i fidanzati in una cosa a quattro. Cooper riesce finalmente a parlare con Bred e gli intima di lasciare stare la moglie. Billie confessa a Sasha di averla vista fare sesso la sera prima e la donna la perdona. Un collega convince Cooper a uscire insieme e ad attenderlo in un bar c'è l'ex fidanzata Emily, ormai divorziata che sperava di tornare con Cooper. L'uomo in ogni caso passerà la serata a bere col suo capo.
Ascolti USA:

I rumori del vicinato 
Diretto da: Samira Radsi
Scritto da: Jamie Dennig

Trama 
Billie e Cooper litigano e l'uomo dice alla moglie di aver incontrato Bred e di sapere che si sentono; la donna per giustificare il contatto con l'ex che non vedeva da 8 anni si giustifica dicendogli che è il fidanzato di Shasa e obbliga l'amica a fingere una cena a 4 per provarlo. Durante la cena Francesca telefona a Cooper chiedendogli di raggiungerlo, l'uomo così va via approfittando dello scoppio di una lite; è Bred a riaccompagnare a casa Billie, attraverso un flashback si scopre che la coppia anni prima aspettava un figlio.
Ascolti USA

Dove sappiamo solo noi 
Diretto da: Samira Radsi
Scritto da: Resheida Brady

Trama 
Nel passato, Billie in dolce attesa si trasferisce a casa di Bred. Nel presente Billie mente a Cooper dicendo di andare a cena con una collega ma in realtà incontra Bred e l'uomo porta via i bambini di casa; solo in un secondo momento ha un ripensamento e torna per farli stare con la madre; nel passato la donna perse la gravidanza per un'emorragia. Bred continua a voler inseguirla.
Ascolti USA:

Piccola città, sabato sera 
Diretto da: Sheree Folkson
Scritto da: Kimberly Karp

Trama 
Bred chiede aiuto a Sasha per poter tornare con Billie essendone ancora innamorato. Nel passato dopo l'aborto di Billie, Bred tradisce la ragazza al matrimonio della cugina e Billie lo scopre lasciandolo. Nel presente Billie per recuperare il rapporto con Cooper va insieme al marito ad un evento di scambisti. Cooper vuole fare sesso in pubblico con la moglie che però non è a suo agio, così solo Cooper ha un rapporto orale ad opera della moglie di un suo collega, mentre la donna fugge ferita dal comportamento del marito. Il collega di Bred vuole fare qualcosa con Billie, ma Cooper arrabbiato lo aggredisce; la sera, stuzzicata nuovamente da Bred, Billie riceve una proposta di matrimonio dall'uomo.
Ascolti USA:

Questo deve essere il posto 
Diretto da: Sheree Folkson
Scritto da: Stacy Rukeyser

Trama 
Billie rifiuta Bred per restare con Cooper che si sente in colpa per aver tradito i voti coniugali; l'uomo inoltre è ricattato dal collega che non lo denuncia se sosterrà la sua promozione. Billie decide di cancellare il diario su Bred, iniziandone uno nuovo da capo sulla famiglia e la maternità. Cooper va ad incontrare nuovamente Bred che rivela all'uomo il rifiuto della moglie. La donna ha sì intenzione di stare col marito ma durante la recita del figlio corre da Bred chiedendogli di fare sesso e proponendogli dunque di diventare amanti; il tutto “monitorato” da Cooper che aveva attivato la localizzazione del cellulare della moglie.  
Ascolti USA:

Note 

Sex/Life